

Cinema 
 Le mele marce (Open Season) – film del 1974 diretto da Peter Collinson
 Open Season – film del 1995 diretto da Robert Wuhl
 Boog & Elliot a caccia di amici (Open Season) – film d'animazione del 2006 diretto da Roger Allers e Jill Culton

Musica 
 Open Season – album degli High Tide del 2000
 Open Season – album dei British Sea Power del 2005
 Open Season – album di Leslie Feist del 2006